Euporos () ist der Name von:

 Euporos (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer
 Euporos (Silberschmied), antiker römischer Silberschmied